Kris  – nome proprio di persona
Crisi (Kris) – romanzo di Karin Boye del 1934
Kris – periodico culturale svedese pubblicato dal 1975 al 1997
Ernst Kris  – psicanalista statunitense di origine austriaca
Crisi (Kris) – film del 1946 diretto da Ingmar Bergman
Kriss  – tipo di pugnale
Kris  – pseudonimo del cantante e attore canadese Kris Wu
K.R.I.S.  – videogioco del 1987